Königin steht für:

 Königin, weibliche Herrscherin, siehe die männliche Wortform König
 Titularkönigin, die nicht regierende Ehefrau eines Königs, siehe Titularkönig
 Königin (Insekt), eierlegendes Weibchen bei staatenbildenden Insekten
 Königin, frühere Bezeichnung der Dame im Schach, siehe Dame (Schach) #Geschichte
 Königin, Beiname der hattisch-hethitischen Göttin Taḫattanuit, siehe Kattaḫḫa #Taḫattanuit
 Königin der Amazonen, z. B. die Königinnen Marpesia und Lampeto

Filmtitel:
 Königin (2012), österreichischer Film von Jo Danieli
 Königin (2019), dänischer Film von May el-Toukhy

Siehe auch: